Byala Slátina (en búlgaro: Бя̀ла Сла̀тина) es una ciudad de Bulgaria, capital del municipio homónimo en la provincia de Vratsa.

Geografía 

Se encuentra a una altitud de 120 metros sobre el nivel del mar a 150 km de la capital nacional, Sofía.

Demografía 
Según estimación 2012 contaba con una población de 12 246 habitantes.

Referencias

Enlaces externos 
 Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.

Localidades de la provincia de Vratsa